Чемпионат России по боксу — спортивное соревнование по боксу среди любителей, ежегодно проводимое Федерацией бокса России с 1992 года. С 1999 года проводятся также чемпионаты России по боксу среди женщин.

Чемпионат России по боксу среди мужчин

Чемпионат России по боксу среди женщин

См. также 
 Чемпионат СССР по боксу
 Чемпионат Украины по боксу
 Чемпионат Европы по боксу
 Чемпионат мира по боксу
 Кубок мира по боксу

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты России по боксу
 Женский бокс в России

Чемпионаты России по боксу